Don't You Want Me (Felix), een nummer van de Britse dj Felix uit 1992
 Don't You Want Me (The Human League), een nummer van de Britse band The Human League
 Don't You Want Me (Jody Watley), een nummer van de Amerikaans zanger Jody Watley